Эшструт, Матильда (Mathilde von Eschstruth; 1839—1929) — немецкая писательница.
 Эшструт, Натали (; 1860—1939) — немецкая писательница.
 Эшструт, Ханс фон (1756–1792) — немецкий композитор, музыкальный критик, писатель; гессенский надворный судебный советник.

Примечания